Marzenin (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Wrzesiński, woiwodschap Groot-Polen
 Marzenin (Łódź), een plaats in het Poolse district Łaski, woiwodschap Łódź
 Marzenin (Lubusz), een plaats in het Poolse district Strzelecko-Drezdenecki, woiwodschap Lubusz